Cratere Very – cratere lunare
Cratere Very – cratere su Marte